Gold Typhoon Music é uma gravadora da Taiwan. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras de Taiwan
Membros da IFPI